Romániai települések
 Mesztákon (Brád község) Hunyad megyében
 Mesztákon (Reketyefalva község) Hunyad megyében